Dit is een lijst van planetoïden 113201-113300 in volgorde van catalogusnummer van het Minor Planet Center. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker|-
| 113201 - || 2002 RS111 || 6 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (113202) Kisslászló || 2002 RY111 || 7 september 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| (113203) Szabó || 2002 RC112 || 7 september 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 113204 - || 2002 RX112 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113205 - || 2002 RB113 || 7 september 2002 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 113206 - || 2002 RV113 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113207 - || 2002 RM114 || 5 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| (113208) Lea || 2002 RR114 || 5 september 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113209 - || 2002 RU114 || 6 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113210 - || 2002 RF117 || 7 september 2002 || Ondřejov || P. Pravec, P. Kušnirák
|-
| 113211 - || 2002 RK117 || 7 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113212 - || 2002 RZ117 || 3 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113213 - || 2002 RM118 || 6 september 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| (113214) Vinkó || 2002 RT118 || 9 september 2002 || Piszkéstető || Piszkéstető, K. Sárneczky
|-
| 113215 - || 2002 RW118 || 9 september 2002 || Powell || Powell
|-
| 113216 - || 2002 RF119 || 7 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113217 - || 2002 RQ119 || 6 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113218 - || 2002 RT119 || 7 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113219 - || 2002 RU119 || 7 september 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113220 - || 2002 RZ119 || 8 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113221 - || 2002 RN120 || 5 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113222 - || 2002 RW120 || 7 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113223 - || 2002 RK121 || 7 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113224 - || 2002 RN121 || 7 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113225 - || 2002 RV121 || 7 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113226 - || 2002 RX121 || 8 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113227 - || 2002 RB122 || 8 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113228 - || 2002 RN122 || 8 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113229 - || 2002 RX122 || 8 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113230 - || 2002 RA123 || 8 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113231 - || 2002 RB123 || 8 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113232 - || 2002 RC123 || 8 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113233 - || 2002 RH123 || 8 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113234 - || 2002 RJ123 || 8 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113235 - || 2002 RX124 || 9 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113236 - || 2002 RS125 || 4 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113237 - || 2002 RH126 || 8 september 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 113238 - || 2002 RN126 || 9 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113239 - || 2002 RQ126 || 9 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113240 - || 2002 RR126 || 9 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113241 - || 2002 RY126 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113242 - || 2002 RB127 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113243 - || 2002 RP127 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113244 - || 2002 RB129 || 10 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113245 - || 2002 RN130 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113246 - || 2002 RV130 || 11 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113247 - || 2002 RV131 || 11 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113248 - || 2002 RG133 || 9 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113249 - || 2002 RJ133 || 9 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113250 - || 2002 RP133 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113251 - || 2002 RQ133 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113252 - || 2002 RF134 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113253 - || 2002 RH134 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113254 - || 2002 RW134 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113255 - || 2002 RA137 || 12 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| (113256) Prüm || 2002 RF138 || 13 september 2002 || Hoher List || E. W. Elst
|-
| 113257 - || 2002 RD139 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113258 - || 2002 RB140 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113259 - || 2002 RF140 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113260 - || 2002 RG141 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113261 - || 2002 RH141 || 10 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113262 - || 2002 RU142 || 11 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113263 - || 2002 RU144 || 11 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113264 - || 2002 RC150 || 11 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113265 - || 2002 RK150 || 11 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113266 - || 2002 RM150 || 11 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113267 - || 2002 RT150 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113268 - || 2002 RE151 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113269 - || 2002 RN151 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113270 - || 2002 RN152 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113271 - || 2002 RE153 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113272 - || 2002 RP154 || 10 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113273 - || 2002 RR154 || 10 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113274 - || 2002 RY154 || 10 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113275 - || 2002 RA155 || 10 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113276 - || 2002 RB158 || 11 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113277 - || 2002 RE159 || 11 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113278 - || 2002 RM159 || 11 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113279 - || 2002 RN159 || 11 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113280 - || 2002 RQ159 || 11 september 2002 || Haleakala || NEAT
|-
| 113281 - || 2002 RA160 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113282 - || 2002 RU161 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113283 - || 2002 RT162 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113284 - || 2002 RF164 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113285 - || 2002 RQ164 || 12 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113286 - || 2002 RW166 || 13 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113287 - || 2002 RH170 || 13 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113288 - || 2002 RP171 || 13 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113289 - || 2002 RR171 || 13 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113290 - || 2002 RJ172 || 13 september 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 113291 - || 2002 RT172 || 13 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113292 - || 2002 RB173 || 13 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113293 - || 2002 RF173 || 13 september 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 113294 - || 2002 RL175 || 13 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113295 - || 2002 RA176 || 13 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113296 - || 2002 RJ177 || 13 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113297 - || 2002 RL178 || 14 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113298 - || 2002 RQ178 || 14 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113299 - || 2002 RE182 || 11 september 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 113300 - || 2002 RQ182 || 11 september 2002 || Palomar || NEAT|}

Planetoïdenlijsten